Benkenstein ist der Name folgender Personen:
 Amy Benkenstein (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Martin Benkenstein (* 1957), deutscher Betriebswirt, Hochschullehrer
 Thorsten Benkenstein (* 1968), deutscher Jazztrompeter
 Torsten Benkenstein (* 1979), deutscher Trompeter, Interpret volkstümlicher Musik
Siehe auch:
 Benneckenstein